

Cinéma 

 La Chaîne (The Defiant Ones) est un film américain de Stanley Kramer, sorti en 1958.

Télévision 
 La Chaîne est un feuilleton télévisé de Claude Faraldo diffusé en 1988.
 La Chaîne est une émission de télévision diffusée en Belgique sur la Une (RTBF).

Comic books 
 La Chaîne (The Chain (Buffy Comic)) est le cinquième tome de la série de comic books Buffy contre les vampires, Saison huit.

Musique 

 La Chaîne est une chanson des Wriggles, parue sur l’album Tant pis ! Tant mieux !.

Autres 

 La Chaîne, convoi des forçats en partance pour le bagne ou les galères.